I80  ou I-80 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-80, nom initial du sous-marin I-180 de la Marine impériale japonaise, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Phlébite et la thrombophlébite, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Interstate 80, une autoroute inter-États américaine reliant San Francisco à New York.

Train
 Aérotrain I80 250, un modèle d'aérotrain français ;
 Aérotrain I80 HV, un modèle d'aérotrain français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres